Kogeldans ist der Familienname folgender Personen:

 Leo Kogeldans (* 1929 oder 1930), surinamisch-niederländischer Fußballspieler
 Ruben Kogeldans (1967–1989), niederländisch-surinamischer Fußballspieler